

Населені пункти та їхні частини
 Вежбіни — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вежбіни — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вежбіни — частина села Бокінка-Крулевська в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Вежбіни — частина села Мілювка в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Вежбіни — осада в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки